El Torneig d'Eastbourne 2015, oficialment conegut com a Aegon International 2015, és una competició tennística jugada sobre gespa dins els Premier Tournaments de la WTA. Fou La 40a edició es va celebrar entre el 20 i el 27 de juny de 2015 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

La tennista suïssa Belinda Bencic va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015